800 m herrar vid Olympiska sommarspelen 2004 genomfördes vid Atens Olympiska Stadion mellan 25 och 28 augusti

Medaljörer

Resultat 
Från de nio kvalheaten gick de två främsta i varje heat samt de sex bästa tiderna därutöver vidare till semifinal.
Från de tre semifinalerna gick de två främsta i varje heat samt de två bästa tiderna därutöver vidare till final.

Alla tider visas i minuter och sekunder.

 Q innebär avancemang utifrån placering i heatet.
 q innebär avancemang utifrån total placering.
 DNS innebär att personen inte startade.
 DNF innebär att personen inte fullföljde.
 DQ innebär diskvalificering.
 NR innebär nationellt rekord.
 OR innebär olympiskt rekord.
 WR innebär världsrekord.
 WJR innebär världsrekord för juniorer
 AR innebär världsdelsrekord (area record)
 PB innebär personligt rekord.
 SB innebär säsongsbästa.

Försöksheat

Semifinaler

Final

Rekord

Världsrekord 
 Wilson Kipketer, Danmark, 1.41,11 - 24 juli 1997, Köln, Tyskland

Olympiskt rekord 
 Vebjørn Rodal, Norge, 1.42,58 - 31 juli 1996, Atlanta, Georgia, USA

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2004